Shooting Star signifie Étoile filante et peut désigner :

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée singapourienne diffusée en 2005 ;

Épisode 

 , titre original de Dernière chance,  de la  de .

Théâtre 

 , pièce de théâtre de .

Musique

Groupe 

 , groupe de rock de .

Album 

 , album d'Elkie Brooks sorti en 1978 ;
 , album de  sorti en 1980 ;
 , album d'Owl City sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Tara McDonald featuring Zaho sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Shooting Star, chanson de David Rush sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elton John présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe allemand Modern Talking sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de Poison présente sur l'album  sorti le  ;
 Shooting Star, chanson de KOTOKO sortie le , pour le film d'animation Onegai Teacher ;
 , chanson d'Owl City présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Lou Reed présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de  sorti en 1997 ;
 , chanson d'Harry Chapin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Bob Dylan présente sur l'album  sorti le  et MTV Unplugged sorti le  ;
 , chanson du groupe australien  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Riyu Kosaka présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cliff Richard et  pour le film Thunderbirds et l'odyssée du cosmos sorti en 1966 ;
 , chanson d' présente sur l'album Distant Shore sorti le  ;
 , chanson d'Elliott Smith présente sur l'album  sorti le  ;
 The Shooting Star, chanson de l'album Magma, sorti le 17 juin 2016, du groupe français Gojira ;
 Shooting Stars, chanson de l'album Bag Raiders, sorti le 1 Octobre 2010, du groupe anglais Bag Raiders ;

Autres 
 Shooting Star, super héroïne de Marvel Comics.
Star Trek: Phaser Strike (en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, appelée Shooting Star), une 1979 jeu vidéo de Microvision
 Lockheed P-80 Shooting Star : Premier avion de chasse à réaction de l'USAF.

Voir aussi